
Termin -{IGF-II}- ima više značenja.

 Insulinu sličan faktor rasta 2
 Insulinu sličan faktor rasta II IRES